Эльба́нское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Амурском районе Хабаровского края России.

Административный центр — посёлок городского типа Эльбан.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 3 населённых пункта:

Первоначально с 2004 года казарма 286 км входила в Падалинское сельское поселение, откуда была исключена и передана в Эльбанское городское поселение в 2012 году.

Примечания

Ссылки 
 Эльбанское городское поселение на сайте Совета муниципальных образований Хабаровского края 

Муниципальные образования Амурского района
Городские поселения Хабаровского края